Светкавица може да се отнася до:
 Мълния
 Светкавица (фотография)
 Светкавицата – герой в комикси
 ПФК Светкавица
 ФК Светкавица

Вижте също 
 Флаш (английска заемка за светкавица и светкавичен, бърз, моментен)